Our puede referirse a:
Our, comuna francesa situada en la región de Franco Condado, departamento de Jura.
Our, río en Bélgica, Luxemburgo y Alemania, afluente del Sûre.
Our, villa de la comuna de Paliseul, en Bélgica.
Our, nombre en lengua acadia de la antigua ciudad de Ur.